Petřvald est un toponyme qui peut désigner :

Petřvald, une ville du district de Karviná, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Petřvald, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie